Kostanje je ime več naselij:
 Kostanje, naselje nad Vrbskim jezerom v Avstriji
 Kostanje, naselje na Hrvaškem